70. breddegrad kan henvise til:

 70. nordlige breddekreds
 70. sydlige breddekreds